Die Tippeligaen 1992 war die 48. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die zweite Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 25. April 1992 und endete mit dem dritten Relegationsspiel am 24. Oktober 1992.

Modus 
Zwölf Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt ab. Der Zehntplatzierte und damit Drittletzte musste zusätzlich Relegationsspiele gegen die beiden Dritten der 1. Divisjon (Gruppe A und B) um den Klassenerhalt absolvieren.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Seit dem 3. Spieltag stand Rosenborg BK an der Spitze der Liga. Nur am 9. Spieltag mussten sie die Tabellenführung an den amtierenden Meister Lillestrøm SK abgeben. Den Titel gewann die Mannschaft mit einem deutlichen 6:0-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Kongsvinger IL am letzten Spieltag. Für Rosenborg war es der insgesamt siebente Meistertitel. Gleichzeitig war es der Beginn einer 13-jährigen Dominanz der Liga, in der Rosenborg alle Meistertitel gewann.

Rosenborg gewann ebenfalls den Pokalwettbewerb in diesem Jahr und sicherte sich somit das Double. Von den Aufsteigern konnte Hamarkameratene den zehnten Platz erreichen und sicherte sich den Klassenerhalt in der Relegation. Mjøndalen IF dagegen musste nach nur einer Saison wieder in die 1. Divisjon absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 
Hamarkameratene musste als Drittletzter in die Relegation gegen Drøbak/Frogn FK und Strømmen IF, die Dritten der 1. Divisjon (Gruppe A und B). Mit einem Sieg und einem Unentschieden sicherte Hamarkameratene den Klassenerhalt.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt nach gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv

Fußballsaison 1992
Eliteserien-Saison (Fußball)